Perunkajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Perunkajärvi (sjö, lat 66,30, long 25,90), sjö i Rovaniemi,  (1,6 km²)
 Perunkajärvi (sjö, lat 66,75, long 25,95), sjö i Rovaniemi,  (9,2 km²)

Robotskapade Finlandförgreningar